Атлетски митинг Прифонтејн класик 2016. је четврти од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2016. Одржан је 27. и 28. маја 2016. на стадиону Хејвард Филду у Јуџину, (САД).

Сатница 

Времена су дата према локалном времену GMT-7.

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Ветар 2,6 м/с

800 м

5.000 м

400 м препоне

Скок мотком

Троскок

Бацање кугле

Бацање копља

Жене

200 м 
Ветар 1,9 м/с

400 м

1.500 м

100 м препоне 
Ветар 0,7 м/с

3.000 м препреке

Скок увис

Скок удаљ

Бацање диска

Остале дисциплине

Мушкарци

400 м

110 м препоне 
Ветар +0,7 м/с

Миља

10.000 м

Бацање кладива

Жене

100 м 
Ветар 1,5 м/с

5.000 м

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ

Атлетски митинг Прифонтејн класик
ИААФ Дијамантска лига 2016.